Segeža – città della Russia
 Segeža – fiume della Carelia